Bilbo může znamenat:
Bilbo Pytlík – postava z trilogie Pán prstenů
Bilbao – baskický název španělského města
Jiří Bilbo Reidinger – český herec, spisovatel a klaun